НУР — аббревиатура, имеет несколько значений в различных сферах деятельности:

 Неуправляемая ракета — вид артиллерийских и авиационных боеприпасов;
 Нарушение умственного развития
 Нерюнгринский угольный разрез - место по добычи угольной продукции в городе Нерюнгри, Республика Саха (Якутия).

См. также 
 Нур